Otto squadre (cinque da Tallinn, una da Pärnu, Narva e Tartu) parteciparono al torneo. JS Estonia Tallinn vinse il suo secondo titolo.

Classifica finale

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = differenza reti;

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1935
Campionato estone di calcio